ABN AMRO World Tennis Tournament 2018 (или — Rotterdam Open) — 46-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Роттердам, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2018 году турнир прошёл с 12 по 18 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Жо-Вильфрид Тсонга
 Парный турнир —  Марсель Гранольерс /  Иван Додиг

Общая информация 
Одиночный турнир собрал четырёх представителей из топ-10. Первым номера посева стал Роджер Федерер (№ 2 в мире на тот момент). Вторым номером посева стал Григор Димитров (№ 4 в мире). Оба фаворита смогли дойти до финала, где разыграли титул. Победу одержал Роджер Федерер. Победа на местном турнире стала для швейцарца третьей в карьере (до этого он побеждал в 2005 и 2012 годах). Прошлогодний чемпион Жо-Вильфрид Тсонга должен был защищать свой титул в качестве седьмого номера посева, однако из-за травмы левого колена снялся с соревнований незадолго до начала турнира. В основном турнире приняли участие три представителя России: два из них (Даниил Медведев, Андрей Рублёв) смогли дойти до четвертьфинала.

В парном турнире прошлогодние чемпионы Марсель Гранольерс и Иван Додиг не защищали свой титул, однако хорват принял участие в соревнованиях. Додиг в паре с Радживом Рамом и дошёл до полуфинала, где они проиграли итоговым победителям турнира Николя Маю и Пьер-Югу Эрберу. Французский дуэт выступал в качестве третьего номера посева и в финале переиграл вторых номеров посева Оливера Мараха и Мате Павича. Для Маю победа в Роттердаме стала уже третей в карьере. До этого он побеждал в 2014 году (в паре с Микаэлем Льодра) и в 2016 году (с Вашеком Поспишилом).

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев 
В основных соревнованиях турнира в Роттердаме принимали участие 32 теннисиста в одиночном разряде и 16 пар.

1 Рейтинг учтён на 5 февраля 2018 года.

Теннисисты, приглашенные на турнир в одиночном разряде (WC):
  Феликс Оже
  Тимо де Баккер
  Таллон Грикспур
Теннисисты, приглашенные на турнир, по специальному допуску (SE):
  Мариус Копил
Теннисисты, победившие в квалификации турнира (Q):
  Рубен Бемельманс
  Пьер-Юг Эрбер
  Даниил Медведев
  Мартин Клижан
Теннисисты, получившие приглашение из числа проигравших в финале квалификации турнира (LL):
  Андреас Сеппи

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роджер Федерер обыграл  Григора Димитрова со счётом 6-2, 6-2.
 Федерер выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 97-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Димитров сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер обыграли  Оливера Мараха /  Мате Павича со счётом 2-6, 6-2, [10-7].
 Маю выиграл 1-й парный титул в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эрбер выиграл 1-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Нидерланды
Теннис
Февраль 2018 года
2018